François Lacombe ist der Name folgender Personen:
 François La Combe (auch Lacombe geschrieben; 1640–1715), französischer Ordensgeistlicher (Barnabiten), ab 1681 Beichtvater von Madame Guyon
 François Lacombe (Romanist) (1726–1795), französischer Romanist und Lexikograf
 François Lacombe (Eishockeyspieler) (* 1948), kanadischer Eishockeyspieler